Гаити принимала участие в Летних Олимпийских играх 1932 года в Лос-Анджелесе (США) в четвёртый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1932 года
1930-е годы в Гаити